Akamantis () ist:

 Akamantis (Beiname), ein Beiname der Göttin Aphrodite
 Akamantis (Phyle), eine Verwaltungseinheit in Attika